Аэропорт Хуслия (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 1,85 километрах к востоку от центрального делового района города Хуслия (Аляска), США.

Операционная деятельность 
Аэропорт Хуслия занимает площадь в 82 гектар, расположен на высоте 65 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 3/21 размерами 1219 x 23 метров с гравийным покрытием.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Юкон-Коюкука